Johann Baptist von Colloredo ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist II. von Colloredo (1598–1649), österreichischer und venezianischer Feldmarschall
 Johann Baptist von Colloredo († 1729), kaiserlicher Oberhofmarschall